Сезон 2021/2022 года чемпионата мира «Формулы E» — восьмой сезон чемпионата Формулы Е, турнира для автомобилей с электроприводом, признанный международной автомобильной федерацией как высший класс электрических гоночных автомобилей с открытыми колесами. Сезон начался 28 января 2022 года двойным этапом в Диръие, Саудовская Аравия, и завершился 14 августа 2022 года двойным этапом в Сеуле, Республика Корея.

Сезон 2021/2022 года стал вторым сезоном, проведённым в статусе чемпионата мира (под эгидой ФИА), а также стал четвёртым и финальным для Spark SRT05e — автомобилей второго поколения Формулы E.

Чемпионом мира стал бельгийский гонщик Стоффель Вандорн, команда Mercedes-EQ вновь стала чемпионом мира среди команд.

Команды и гонщики 
Все участники используют одинаковые шасси Spark SRT05e и шины Michelin . По регламенту команды используют силовые установки, представленные в предыдущем сезоне.

Изменения в командах 
 30 ноября 2020 года компания Audi объявила о закрытии своей программы в чемпионате по окончании сезона 2020/2021. Так как Audi не смогла продать лицензию на участие в чемпионате другой команде, ABT Schaeffler покинула чемпионат. При этом Audi осталась поставщиком силовых установок для команды .
 2 декабря 2020 года компания BMW объявила о закрытии своей программы в чемпионате по окончании сезона 2020/2021, однако продолжила сотрудничество с командой  в качестве поставщика силовых установок.
 1 ноября 2021 года  объявила о смене названия на , так как компания  получила полный контроль на командой.
 2 ноября 2021 года Jaguar Racing объявила о сотрудничестве с компанией Tata Consultancy Services, которая также стала титульным спонсором команды.

Изменения в составах команд

Сменившие команды 
 Оливер Роуленд перешёл из Nissan e.dams в , заменив Алекса Линна.
 Максимилиан Гюнтер перешёл из  в Nissan e.dams, заменив Оливера Роуленда.
 Лукас ди Грасси перешёл в , заменив .
  перешёл в команду Jaguar TCS Racing на должность запасного пилота.

Дебютанты 
 Бывший пилот команды Альфа Ромео Формулы-1 Антонио Джовинацци дебютировал в чемпионате в составе команды .
 Чемпион Indy Lights 2019 года и бывший пилот IndyCar Series  дебютировал в чемпионате в составе команды .
 Дэн Тиктум дебютировал в чемпионате в составе команды , перейдя из Формулы-2.

Покинувшие чемпионат 
 Рене Раст перешёл в DTM.
 Алекс Линн перешёл в IMSA SportsCar Championship.
  перешёл в IMSA SportsCar Championship.

Изменения по ходу сезона 
 Сэм Бёрд пропустил еПри Сеула из-за перелома руки, полученного во второй гонке еПри Лондона. Его заменял .
 Антонио Джовинацци пропустил вторую гонку еПри Сеула из-за травмы руки. Его заменял .

Предсезонные тесты 
Как и в предыдущие годы, тестовые сессии прошли на трассе имени Рикардо Тормо, Валенсия, Испания, 29-30 ноября и 2 декабря 2021 года, и в них приняли участие все команды. Для тестов использовалась специальная конфигурация трассы длиной 3.376 км в длину, которая до этого использовалась на еПри Валенсии. Всего было пять тестовых сессий — 29 и 30 ноября по две сессии прошли с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени, 2 декабря — одна с 9:00 до 15:00. Также на предсезонных тестах гонщики опробовали новый формат квалификации.

Календарь 
Предварительная версия календаря была опубликована 8 июля 2021 года. Она содержала 16 гонок и включала в себя новые этапы: еПри Кейптауна, еПри Ванкувера и еПри Сеула. Помимо этого календарь содержал еПри Монако, который станет ежегодным этапом. Также планируется возвращение еПри Мехико и китайского этапа. 15 октября 2021 года была опубликована новая версия календаря. В ней отсутствовал еПри Кейптауна — он отменён из-за пандемии COVID-19, и добавлен в календарь ещё новый этап — еПри Джакарты. 15 декабря 2021 года был опубликован календарь, где отсутствовал китайский этап, и были добавлены вторые гонки для еПри Рима и еПри Берлина.

Изменение календаря по ходу сезона 
 23 апреля 2022 года было объявлено, что еПри Ванкувера был отменён. Организаторы этапа не смогли вовремя получить разрешение на проведение этапа от городских властей Ванкувера. Планировалось, что еПри Ванкувера состоится в 2023 году, однако 18 июня 2022 года было объявлено о расторжении контракта с городом.
 11 мая 2022 года было объявлено, что еПри Марракеша заменит еПри Ванкувера.

Изменения в регламенте

Спортивные 
 Сокращено время первой сессии свободных заездов с 45 минут до 30 минут.
 Новый формат квалификации, состоящий из-за двух сессий — групповой этап и дуэли. Первая сессия будет состоять из квалификационных заездов двух групп, каждая из 11 участников, и каждой группе будет дано 12 минут, чтобы пройти быстрые круги, при этом мощность мотора будет ограничена 220 кВт. Первые четыре пилота каждой группы пройдут в следующую сессию. Дуэли будут проводится по системе «плей-офф», где пилоты могут пройти только один быстрый круг, и мощность мотора будет ограничена 250 кВт. По итогам дуэлей, победитель финального заезда будет стартовать с поул-позиции, проигравший — второй. Третье и четвёртое места на стартовой решётке будут распределены в зависимости от лучших кругов проигравших пилотов в полуфинальных заездах, а места с пятого по восьмое — в зависимости от лучших кругов проигравших пилотов в четвертьфинале. Непрошедшие пилоты той группы, в которой выступал победитель квалификации, займут нечётные места на стартовой решётке, начиная с девятой (9, 11, 13 и тд.), а второй группы — чётные, начиная с десятого (10, 12, 14 и тд.). Победитель квалификации получит три бонусных балла, а пилот, показавший лучшее время в групповом этапе квалификации больше не будет получать один бонусный балл.
 Увеличена максимальная мощность силовой установки в гоночном режиме с 200 кВт до 220 кВт, в режиме атаки с 235 кВт до 250 кВт.
 Отменено правило вычитания энергии в случае жёлтых флагов и выезда машины безопасности в гонке. Вместо него, за каждую минуту, проведённую за машиной безопасности или в режиме жёлтых флагов на всей трассе (FCY), продолжительность гонки будет увеличиваться на 45 секунд. Продолжительность гонки может быть увеличена не более, чем на десять минут. Также, дополнительное время не будет прибавляться после 41-й минуты гонки.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисления очков

Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

Сезоны формульных гонок
2022 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2022 году
Формула E в сезоне 2021/2022